Марио Сильберман (Сильверман) Гурович () — чилийский учёный-физик, журналист и дипломат, посол Чили в России, бывший посол Чили на Украине и Казахстане.

Биография 

В 1972—1973 гг. был советником по экономическим вопросам в чилийском посольстве в Москве.

Его брат, член КПЧ, Давид Сильберман был убит агентами ДИНА после военного переворота в стране. Сам Марио Сильберман стал политическим эмигрантом.

Награждён серебряной медалью имени В. И. Вернадского Российской академией естественных наук (26 апреля 2006).

 
13 июля 2004 года медалями им. Пабло Неруды правительства Чили Марио Сильберманом были награждены переводчики испаноязычной чилийской литературы Лев Осповат и Стелла Шмидт.

15 декабря 2005 года чилийская Золотая Звезда была вручена Марио Сильберманом Марку Кауфману, заместителю председателя Комиссии по виноградарству и виноделию Межправительственного Совета СНГ по вопросам АПК, президенту компании «Уайтхолл».

В 2006 году правительство Чили удостоило заместителя Председателя Государственной Думы Артура Чилингарова высшей государственной награды страны — Ордена за заслуги. Этим орденом отмечен значительный вклад депутата в укрепление отношений между Чили и Россией. Орден был вручен Марио Сильберманом.

Личное 
Принял участие в Пасхальном седере Московской хоральной синагоги в апреле 2006 года.

Примечания

Ссылки 
 Фото
 Хунта на службе монополий

Персоналии по алфавиту
Персоналии, чья дата рождения не установлена
Физики Чили
Послы Чили в России
Послы Чили на Украине
Послы Чили в Казахстане
Получившие политическое убежище в СССР